Богатырёво — топоним.

Белоруссия 
 Богатырёво — деревня в Минском районе Минской области.

Казахстан 
 Богатырёво — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Богатырёво — название села Болашак Казталовского района Западно-Казахстанской области до 24 февраля 2006 года.

Россия 
 Богатырёво — деревня в Карачевском районе Брянской области,  упразднена в 2017 году.
 Богатырёво — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Богатырёво — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Богатырёво — село в Горшеченском районе Курской области.
 Богатырёво — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Богатырёво — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Богатырёво — село в Цивильском районе Чувашии.
 Богатырёво — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

 Богатырёво — железнодорожная платформа, остановочный пункт Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги.